Vereinsamt steht für:

 Der Freigeist/Vereinsamt, Gedicht von Friedrich Nietzsche
 Vereinsamt (Film), Film von Arpád Sopsits (2001)

Siehe auch:
 Einsamkeit